26-й укреплённый район — формирование (укреплённый район, соединение) войск укреплённых районов РККА ВС СССР в Великой Отечественной войне и оборонительное сооружение.

В литературе также именуется — 26-й укрепрайон, 26 УР, Сортавальский укреплённый район, Сортавальский УР, СортУР.

История

Сооружение 
Укрепления для УРа строились с лета 1940 года.

По некоторым данным укрепрайон состоял из 10 дотов и 18 дзотов, 4 из которых не были вооружены. В стадии строительства находились ещё 30 сооружений. В соответствии с планом прикрытия госграницы (утверждён позднее 14.05.1941) года укрепрайон описан как "создаваемый".

Формирование 
Сформирован в Сортавале 12.04.1941 по 20.05.1941 года.

В действующей армии с 22.06.1941 по 21.07.1941 года.

Вёл бои с наступающими финскими частями. К началу июля 1941 года — ко времени боёв — в составе укреплённого района находился только 22-й отдельный пулемётный батальон с 36-ю пулемётами.

В полосе укреплений района оборонялась 168-я стрелковая дивизия, вплоть до 10.07.1941 года.

21.07.1941 года укрепрайон расформирован.

Полное наименование 
26-й укреплённый район (Сортавальский)

Состав 
 управление (штаб)
 22-й отдельный пулемётный батальон
 ??

В составе

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны